Vilar puede referirse a:

Lugares

Andorra 

 El Vilar, en la parroquia de Canillo.

España

Cataluña

Provincia de Barcelona 

Castellbell y Vilar.

Galicia

Provincia de La Coruña

Parroquias 

Vilar (Touro), parroquia del municipio de Touro.
Vilar (Zas), parroquia del municipio de Zas.

Lugares 

 Vilar (Ames) aldea de la parroquia de Ames, municipio de Ames.
 Vilar (Anca) en la parroquia de Anca, municipio de Neda.
Vilar (Andabao), en la parroquia de Andabao, municipio de Boimorto.
Vilar (Aranga), lugar español de la parroquia de Cambás, del municipio de Aranga.
 Vilar (Aro) en la parroquia de Aro, municipio de Negreira.
 Vilar (Berdeogas) en la parroquia de Berdeogas, municipio de Dumbría.
Vilar (Bergondo), en la parroquia de Guísamo, del municipio de Bergondo.
Vilar (Brión), en la parroquia de Viceso, municipio de Brión.
 Vilar (Bujantes) en la parroquia de Bujantes, municipio de Dumbría.
Vilar (Cerbo) en la parroquia de Cerbo, municipio de Cedeira.
 Vilar (Cereijo) en la parroquia de Cereijo, municipio de Vimianzo.
 Vilar (Crendes), aldea de la parroquia de Crendes, del municipio de Abegondo.
 Vilar (Doniños) en la parroquia de Doniños, municipio de Ferrol.
Vilar (Dormeá), en la parroquia de Dormeá, municipio de Boimorto.
 Vilar (Figueroa), aldea de la parroquia de Figueroa, del municipio de Arzúa.
 Vilar (Folgoso), aldea de la parroquia de Folgoso, del municipio de Abegondo.
Vilar (La Baña), en la parroquia de Marcelle, municipio de La Baña-
Vilar (Lestedo), en la parroquia de Lestedo, municipio de Boqueijón.
 Vilar (Leyloyo) en la parroquia de Leyloyo, municipio de Malpica de Bergantiños.
 Vilar (Marojo), aldea de la parroquia de Marojo, del municipio de Arzúa.
 Vilar (Meangos), aldea de la parroquia de Meangos, del municipio de Abegondo.
 Vilar (Mera de Riba) en la parroquia de Mera de Riba, municipio de Ortigueira.
 Vilar (Olveira) en la parroquia de Olveira, municipio de Dumbría.
 Vilar (Pantiñobre), aldea de la parroquia de Pantiñobre, del municipio de Arzúa.
Vilar (Sendelle), en la parroquia de Sendelle, municipio de Boimorto.
Vilar (Sergude), en la parroquia de Sergude, municipio de Boqueijón.
 Vilar (Tállara), en la parroquia de Tállara, municipio de Lousame.
 Vilar (Vimianzo) en la parroquia de Vimianzo, municipio de Vimianzo.
 Vilar (Vizoño), aldea de la parroquia de Vizoño, del municipio de Abegondo.
Graña de Vilar, en la parroquia de Cambás, municipio de Aranga.
O Vilar (Ames), aldea de la parroquia de Ameijenda, del municipio de Ames.
O Vilar, parroquia de Remonde, Ayuntamiento de Palas de Rey, Lugo.
Pedrouzos-Vilar, localidad suprimida de la parroquia y municipio de Ames.
 Vilar da Fraga en la parroquia de Soandres, municipio de Laracha.
 Vilar da Torre (La Coruña) en la parroquia de Lañas, municipio de La Baña.
Vilar de Abade, en la parroquia de Sorribas, municipio de Rois.
 Vilar de Cerdeiras en la parroquia de Corneira, municipio de La Baña.
 Vilar de Cidre en la parroquia de Razo, municipio de Carballo.
 Vilar de Cima (La Baña) en la parroquia de Corneira, municipio de La Baña.
 Vilar de Cima (Rus) en la parroquia de Rus, municipio de Carballo.
 Vilar de Francos en la parroquia de Artes, en el municipio de Carballo.
 Vilar de Lamas en la parroquia de Meanos, municipio de Zas.
 Vilar de Outeiro en la parroquia de Coucieiro, municipio de Mugía.
 Vilar de Parada en la parroquia de Carnota, municipio de Carnota.
 Vilar de Paraíso en la parroquia de Bujantes, municipio de Dumbría.
 Vilar de Peras (La Coruña) en la parroquia de Rebordelos, municipio de Carballo.
 Vilar de Sobremonte en la parroquia de Ozón, municipio de Mugía.
Vilar de Suso (Boimorto), en la parroquia de Rodieiros, municipio de Boimorto.
 Vilar de Suso (La Baña) en la parroquia de Fiopáns, municipio de La Baña.
 Vilar de Suso (Sísamo) en la parroquia de Sísamo, municipio de Carballo.
 Vilar de Uz en la parroquia de Oza, municipio de Carballo.
 Vilar do Carballo en la parroquia de Oza, municipio de Carballo.
Vilar Reconco en la parroquia de Vilacoba, municipio de Lousame.

Provincia de Lugo

Parroquias 

Vilar (Cospeito), parroquia del municipio de Cospeito.
Vilar de Cabalos, parroquia do concello de Taboada.
Vilar de Cuiña, parroquia  y lugar del municipio de Fonsagrada.
Vilar de Donas, parroquia del municipio de Palas de Rey.
Vilar de Lor, parroquia del municipio de Quiroga.
Vilar de Ortelle, parroquia del municipio de Pantón.

Lugares 

Vilar (Adá) en la parroquia de Adá, municipio de Chantada.
Vilar (Baleira) en la parroquia de Pousada, municipio de Baleira.
Vilar (Bóveda) en la parroquia de Guntín, municipio de Bóveda.
Vilar (Folgoso de Caurel) en la parroquia de Villamor, municipio de Folgoso de Caurel.
Vilar (Lorenzana) en la parroquia de San Adriano de Lorenzana, municipio de Lorenzana.
Vilar (Negueira de Muñiz) en la parroquia de San Pedro de Ernes, municipio de Negueira de Muñiz.
Vilar de Mulleres en la parroquia de Lobelle, municipio de Carballedo.
Vilar de Nuño, en la parroquia de Graña, municipio de Abadín.

Provincia de Orense

Parroquias 

Vilar (Chandreja de Queija), parroquia del municipio de Chandreja de Queija.
Vilar de Astrés, parroquia del municipio de Orense.

Lugares 

Vilar (Castrelo del Valle), en la parroquia de Servoy, municipio de Castrelo del Valle.
Vilar de Flores, en la parroquia de Espiñeiros, municipio de Allariz.

Provincia de Pontevedra

Parroquias 

Vilar (Mondariz), parroquia del municipio de Mondariz.
Vilar de Infesta, parroquia del municipio de Redondela.

Lugares 

Vilar (Arbo), en la parroquia de Cabeiras, en el municipio de Arbo.
Vilar (Artoño), en la parroquia de Artoño, en el municipio de Golada.
Vilar (Botos), en la parroquia de Botos, en el municipio de Lalín.
Vilar (Brandariz), en la parroquia de Brandariz, en el municipio de Villa de Cruces.
Vilar (Cira), en la parroquia de Cira, en el municipio de Silleda.
Vilar (Cuntis), en la parroquia y municipio de Cuntis.
Vilar (Filgueira), en la parroquia de Filgueira, en el municipio de Lalín.
Vilar (Forcarey), en la parroquia de Millerada, en el municipio de Forcarey.
Vilar (Graba), en la parroquia de Graba, en el municipio de Silleda.
Vilar (Insua), en la parroquia de Insua,  en el municipio de Villa de Cruces.
Vilar (Rodeiro), en la parroquia de Río, en el municipio de Rodeiro.
Vilar (Sangenjo), en la parroquia de Villalonga, en el municipio de Sangenjo.
Vilar (Valga), en la parroquia de Cordeiro, en el municipio de Valga.
Vilar (Ventosa), en la parroquia de Ventosa, en el municipio de Golada.
Vilar do Río, en la parroquia de Bendoiro, en el municipio de Lalín.

Portugal 

 Vilar (Boticas) - freguesia en el municipio de Boticas.
 Vilar (Cadaval) - freguesia en el municipio de Cadaval.
 Vilar (Moimenta da Beira) - freguesia en el municipio de Moimenta da Beira.
Vilar (Oliveira de Azeméis) - lugar en el municipio de Oliveira de Azeméis.
Vilar (Portela do Fojo) - lugar en el municipio de Pampilhosa da Serra.
 Vilar (Terras de Bouro) - freguesia en el municipio de Terras de Bouro.
 Vilar (Vila do Conde) - freguesia en el municipio de Vila do Conde.
 Areias de Vilar - freguesia en el municipio de Barcelos.
 Vilar Barroco - freguesia en el municipio de Oleiros.
 Vilar Chão (Alfândega da Fé) - freguesia en el municipio de Alfândega da Fé.
 Vilar Chão (Vieira do Minho) - freguesia en el municipio de Vieira do Minho.
 Vilar da Veiga - freguesia en el municipio de Terras de Bouro.
 Vilar das Almas - freguesia en el municipio de Ponte de Limal.
 Vilar de Amargo - freguesia en el municipio de Figueira de Castelo Rodrigo.
 Vilar de Andorinho - freguesia en el municipio de Vila Nova de Gaia.
 Vilar de Besteiros - freguesia en el municipio de Tondela.
 Vilar de Cunhas - freguesia en el municipio de Cabeceiras de Basto.
 Vilar de Ferreiros - freguesia en el municipio de Mondim de Basto.
 Vilar de Figos - freguesia en el municipio de Barcelos.
 Vilar de Lomba - freguesia en el municipio de Vinhais.
 Vilar de Maçada - freguesia en el municipio de Alijó.
 Vilar de Mouros - freguesia en el municipio de Caminha.
 Vilar de Murteda - freguesia en el municipio de Viana do Castelo.
Vilar de Nantes- freguesia en el municipio de Chaves.
 Vilar de Ossos - freguesia en el municipio de Vinhais.
 Vilar de Perdizes - freguesia en el municipio de Montalegre.
 Vilar de Peregrinos - freguesia en el municipio de Vinhais.
 Vilar de Rei - freguesia en el municipio de Mogadouro.
 Vilar do Monte (Barcelos) - freguesia en el municipio de Barcelos.
 Vilar do Monte (Macedo de Cavaleiros) - freguesia en el municipio de Macedo de Cavaleiros.
 Vilar do Monte (Ponte de Lima) - freguesia en el municipio de Ponte de Lima.
 Vilar do Paraíso - freguesia en el municipio de Vila Nova de Gaia.
Vilar do Pinheiro - freguesia en el municipio de Vila do Conde.
 Vilar do Torno e Alentém - freguesia en el municipio de Lousada.
 Vilar Formoso - freguesia en el municipio de Almeida.
 Vilar Maior - freguesia en el municipio de Sabugal.
Vilar Seco - freguesia en el municipio de Vimioso.
 Vilar Seco (Nelas) - freguesia en el municipio de Nelas.
 Vilar Seco de Lomba - freguesia en el municipio de Vinhais.
 Vilar Torpim - freguesia en el municipio de Figueira de Castelo Rodrigo.

Otros 

Vilar (spectrobe), criatura del video-juego Spectrobes.